Origne – comune francese nel dipartimento francese della  Gironda.
Origné – comune francese nel dipartimento francese della Mayenne.